Нижче наведено список населених пунктів Міської області Софія, Болгарія.

Примітки 

Міська область Софія